Народный секретариат Беларуси — исполнительный орган, созданный в Минске Исполкомом рады Всебелорусского съезда. О создании Секретариата было объявлено в Первой уставной грамоте к народу Беларуси. Народный секретариат был образован 20 февраля (официально 8 февраля) 1918 года и приступил к исполнению своих обязанностей 21 февраля. Должность, приравненная к должности министра, называлась народный секретарь.

История 

Возможность созыва такого органа появилась после эвакуации Облиспкомзап в ночь на 19 февраля 1918 года, после перехода немецкой армии в наступление (См также : События в Минске 19-21 февраля 1918 года). Секретариат объявил себя высшим органом власти в регионе до « созыва Учредительного собрания Беларуси на демократических началах». Особняк Народного секретариата Беларуси располагался в бывшем Доме губернатора. После провозглашения Первой Уставной грамоты Народный секретариат Беларуси был поддержан Минской городской думой в качестве временного органа . 20 февраля была основана русскоязычная общественно-политическая газета «Белорусская земля», которая публиковала решения Народного секретариата и фактически являлась его печатным органом.

Первые члены Народного секретариата Беларуси: Язэп Воронко (председатель и одновременно народный секретарь МИД), Полута Бадунова (опекуны), Гелий Белкинд (финансы), Ефим Белевич (юстиция), Томаш Гриб (сельское хозяйство), Мойша Гутман (еврейское дело), Константин Езовитов (военное дело), Павел Злобин (великорусское дело), Александр Карабач (почта и телеграф), Петр Кречевский (управление), Иван Макреев (внутренние дела), Виктор Редько (связь), Ян Середа (народное хозяйство), Аркадий Смолич (образование), Василий Захарко (казначей), Леонард Заяц (начальник управления). Членами правительства были в основном представители Белорусского социалистического громада (БСГ).

25 февраля 1918 года власть в Минске захватили немецкие войска, они изгнали Народный секретариат из его имения и конфисковали денежные средства. 28 февраля деятельность Народного секретариата как белорусского национального представительства была разрешена кайзеровской военной администрацией  . Согласно Второй уставной грамоте, Народный секретариат Беларуси определялся как орган исполнительной и распорядительной власти, он был выдвинут и ответственен перед Радой Всебелорусского съезда (впоследствии переименованному в Раду Белорусской Народной Республики). По инициативе Народного секретариата могло быть созвано внеочередное заседание Совета . 19 марта Народный секретариат переехал в новое здание по адресу Захарьевская, 43 (Дом Малина), где он снял комнату на третьем этаже. После провозглашения независимости БНР 25 марта 1918 г. немцы разогнали Раду БНР и Народный секретариат БНР. В последующие дни белорусским чиновникам удалось договориться с германской администрацией о восстановлении деятельности Рады БНР, но теперь в компетенцию Народного секретариата были переданы только народное образование, культура и социальное обеспечение. В то же время провозглашение независимости привело к прекращению поддержки Народного секретариата со стороны русских социалистов-революционеров . В оппозиций к правительству Народного секретариата были прогерманские правые, которые объединились в минском белорусском представительстве. 12 апреля 1918 года правые были кооптированы в состав Раду Белорусской Народной Республики. В 25 апреля 1918 года произошёл раскол Рады БНР раскололась через телеграмму кайзеру Вильгельму II. БСГ раскололась на Белорусскую партию социалистов-революционеров (БПС-Р), Белорусскую партию социалистов-федералистов (БПС-Ф) и Белорусскую социал-демократическую партию (БСДП). В начале мая из Народного секретариата вышли социалисты-революционеры Бодунов, Гриб, Заяц и социал-демократ Смолич. Было создано второе правительство БНР, более известное как Рада пяти. Воспользовавшись отсутствием большинства левых членов Рады БНР в Минске, правые создали в мае 1918 года Народный секретариат в качестве альтернативы Рады пяти. В его состав входили Роман Скирмунт (председатель), Киприан Кондратович (народный секретарь внутренних дел), мэр Минска  (казначей, в июне его сменил Фёдор Верниковский), Павел Алексюк и Радослав Островский (друзья правительства). Третье правительство прекратило свое существование в июле 1918 года (иногда правительство Романа Скирмунта считают бесформенным, а третье называют следующим правительством Среды). В результате компромисса между левыми и правыми Совет БНР сформировал четвёртый Народный секретариат Беларуси в состав который вошли члены БПС-Ф и БПС-Р: Ян Середа (председатель), Василий Захарко, Леонард Заяц, Фёдор Верниковский (народный секретарь торговли и промышленности). С 17 августа 1918 года Народный секретариат занимал второй этаж Юбилейного дома в Минске.

11 ноября было сформировано новое правительство под руководством Антона Луцкевича, переименованное в Раду народных министров Белорусской Народной Республики.

Примечания

Литература 
 Сидоревич А. Народный секретариат Беларуси //  стр. 291
 Сідарэвіч А. Урады БНР і кабінэт Рамана Скірмунта // ARCHE Пачатак. № 4, 2008.
 Турук Ф. Белорусское движение. — М., 1921.
 Міхалюк Д. Беларуская Народная Рэспубліка 1918—1920 гг.: ля вытокаў беларускай дзяржаўнасці / навук. рэд. Станіслаў Рудовіч; пераклад з польскай мовы Алесь Пілецкі. — Смаленск: Інбелкульт, 2015. — 496 с. — 1 000 экз

Появились в 1918 году
Белорусская народная республика